Se han librado dos batallas en Almenar:
Batalla de Almenar (1082), entre las tropas de al-Mutamán de Zaragoza y las de Al-Mundir de la taifa de Lérida.
Batalla de Almenar (1710), entre las tropas de Felipe V y las del Archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión Española.